Кубок Англии по футболу 1888/89 () — 18-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире. Начиная с этого сезона перед основным розыгрышем проводятся отборочные игры.

Первый отборочный раунд 
В борьбу вступили 94 клуба, из них 4 не сыграли свои матчи.

Переигровка первого отборочного раунда

Второй отборочный раунд 
К 47 победителям первого отборочного раунда прибавились ещё 33 клуба.

Переигровка второго отборочного раунда

Третий отборочный раунд

Четвёртый отборочный раунд

Переигровка четвёртого отборочного раунда

Первый раунд 
Основной этап Кубка начали 10 клубов прошедших отборочные раунды и 22 клуба связанных с Футбольной лигой.

Переигровка первого раунда

Второй раунд

Переигровка второго раунда

Третий раунд

Полуфиналы

Переигровка полуфинала

Финал

Ссылки 
 Кубок Англии 1888/89 на сайте RSSSF.com 
 Кубок Англии 1888/89 на сайте на Wildstat.ru 

1888-1889
Футбол в Англии в сезоне 1888/1889